La Barcelona dels Barris, partit polític d'àmbit municipalista de Barcelona
 Landesbank Berlin, banc amb seu a Berlín, a Alemanya
 Condició LBB (de l'acrònim dels seus creadors Ladyzhenskaya–Babuška–Brezzi), condició per a un problema de punt de sella en equacions diferencials parcials
 Lactobacillus bulgaricus, bacteri grampositiu del gènere lactobacillus
 Lbb també és l'abreviatura de la liebenbergita, mineral de la classe dels silicats